„О. Торвалд“ () е украинска рок група, изпълняваща поп рок.

Групата е основана през 2005 г. в Полтава и е издала 3 албума: „O.Torvald“, „В тобі“ и „Примат“.

През февруари 2017 г. групата печели национална селекция и представлява Украйна на конкурса за песен „Евровизия“.

Състав

Дискография

Албуми 
 2008 – „O.Torvald“
 2011 – „В тобі“
 2012 – „Примат“

Клипове

Източници

Външни препратки 

 Официален веб-сайт на група
 Страница на Facebook
 Канал на YouTube
 Страница в Twitter
 Тексти на песен на сайте НАШЕ (тексти пісень)

Електронни групи
Украински пънк групи
Украински поп рок групи
Украински алтернативни групи
Гръндж групи
Полтава